A Ponte Maceira o Pontemaceira pueden referirse a:

A Ponte Maceira 

 A Ponte Maceira (España), aldea española de la parroquia de Agrón, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Pontemaceira 

 Pontemaceira (España), aldea española de la parroquia de Portor, del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.